Stedman (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 John Gabriël Stedman (1744–1797), Schots-Nederlandse soldaat
 John Andrew Stedman (1778-1833), Nederlands officier
 Lincoln Stedman (1907-1948), Amerikaans acteur
 Myrtle Stedman (1883-1938), Amerikaans actrice